Ровине могу бити:
 Ровине (Ивањица), насељено место у општини Ивањица, Република Србија
 Ровине (Градишка), насељено место у општини Градишка, Република Српска, БиХ